– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Medalistka zawodów z cyklu Grand Prix oraz mistrzyni Japonii juniorów (2021).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Nagoi
Urodzeni w 2004